Cleonymus van Sparta
Cleonymus (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen